Томко — фамилия. Известные носители:
 Томко, Егор Андреевич (1935—2008) — советский военачальник, Герой Советского Союза, вице-адмирал.
 Томко, Йозеф (1924—2022) — словацкий куриальный кардинал.